Rádio Correio é uma emissora de rádio da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Opera nas frequências de 1340 e 1230 kHz AM. Pertence ao Sistema Correio de Comunicação, que possui também a TV Correio, afiliada da RecordTV, a Mix FM João Pessoa, afiliada da Mix FM e a Correio Sat, que é uma rede de rádios.

História 
Desde o dia 10 de Fevereiro de 2016, passou a ser ocupada na faixa de 1340 AM, e com isso a Radio Consolação passou a ocupar a 1230 AM e deixou de ser afiliada da Jovem Pan e passou a transmitir a programação da Correio Sat. Em 16 de junho de 2018, a emissora voltou ao dial 1230, no lugar da Rádio Consolação, que fez parceria com Sistema Arapuan de Comunicação é migrou para o dial 107.7 MHz FM.

Devido a crise do covid-19 o Sistema Correio de Comunicação decidiu desligar os transmissores da Correio AM 1230 e Nova Correio AM 1340 pra contenção de gastos.

Em outubro de 2020, depois de alguns meses fora do ar a Correio AM 1230 e a Nova Correio AM 1340 voltou ao ar retransmitindo a programação da Rede Correio Sat.

Ver também 
 98 Correio FM
 Mix FM João Pessoa

Ligações externas 
 
 

Correio
Sistema Correio de Comunicação